Équipe de France de kayak-polo peut désigner :
 Équipe de France de kayak-polo féminin ;
 Équipe de France de kayak-polo masculin ;
 Équipe de France espoir de kayak-polo féminin ;
 Équipe de France espoir de kayak-polo masculin.